Min Jiang (Fujian), rivier in de Chinese provincie Fujian
Min Jiang (Sichuan), rivier in de Chinese provincie Sichuan